Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Marynowski (1955) – polski żużlowiec
 Borys Marynowski (1946-2005) – polski aktor
 Edmund Marynowski (1913-2014) – polski wojskowy, cichociemny
 Jan Marynowski (1911-1956) – polski lekkoatleta
 Janusz Marynowski (1965) – polski muzyk
 Michał Marynowski (XV-XVI) – katolicki duchowny
 Tadeusz Marynowski (1982-1949) – polski urzędnik
 Tadeusz Witalis Marynowski (1898-1942) - polski oficer
 Zygmunt Marynowski (1876-1937) – polski inżynier